NCU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Nukus (Uzbekistan)